Freytag se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George F. Freytag
 Paul H. Freytag